Millardsville bezeichnet:
 Millardsville (Pennsylvania), eine Ortschaft im Lebanon County im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Millards Quarry Pond, ein See im Lebanon County im US-Bundesstaat Pennsylvania